lubonianka – mieszkanka Lubonia
 Lubonianka – nazwa osiedla i spółdzielni mieszkaniowej w Luboniu
 PCK "Lubonianka" – Klub Honorowych Dawców Krwi

Zobacz też: Lublinianka